«Сан-Хосе» — испанский баскетбольный клуб города Жирона. Играл в высшей испанской лиге в 1989—2008 годах. Наибольших успехов команда добилась в сезонах лиги 2005/06, 2006/07 и 2007/08, также выиграв Кубок Вызова 2007 и дойдя до финала Кубка УЛЕБ 2008. После этого из-за финансовых проблем клуб снялся с чемпионата и Еврокубка 2008/09 годов и был переведён во 2-ю лигу.

Трофеи 
 Кубок Вызова: 2007
 Кубок УЛЕБ: финалист 2008

Известные игроки 
  Деон Томас

Ссылки 
 

Баскетбольные клубы Испании
Баскетбол в Каталонии
Спорт в Жироне